De gens Junia (Latijn: gens Iunia Volk van Junus) was een belangrijke en zeer oude gens in Rome, met zowel patricische als Plebejische takken. Vele voorname leden van deze gens droegen het cognomen Brutus.

De eerste Iunius die is bekend in de Romeinse traditie was de patriciër Lucius Junius Brutus, stichter van de Romeinse Republiek. Marcus Junius Brutus, Caesars moordenaar, was afkomstig uit de plebejische tak van de gens.

In het vroege Imperium Romanum, behoorden vele vooraanstaande Iunii tot de patricische Iunius Silanus tak. De Silani hadden nauwe banden met de Julisch-Claudische dynastie en hadden zelfs bloedbanden met deze dynastie, sommigen zelfs als directe nakomelingen van Augustus.

Patricische tak

Plebejische tak